CLW est un code qui peut faire référence à :
 Clearwater Air Park, Floride, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Centralwings, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes.

Code